Desa Batulawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Batulawang (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,03), Jawa Barat, 
 Desa Batulawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 108,56), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar